Открытый чемпионат Румынии среди женщин 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования прошли в Бухаресте, Румыния, с 16 по 22 июля.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Ализе Корне (№ 55 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Второй раз в истории турнира разыгран мононациональный финал. Впервые обе теннисистки представляют Испанию.
 Мария-Тереса Торро-Флор выигрывает свой 4й турнир подряд в рамках соревнований профессионального тура. При этом трижды её пришлось играть отборочные соревнования, а в четвёртый раз она попала в сетку турнира по специальной карте, полученной за победу на предыдущем соревновании.

Парный разряд

Факты 
 Дуэт с участием Ирины-Камелии Бегу четвёртый год подряд не знает себе равных в этом турнире. Ализе Корне — третья партнёрша румынки на этом пути.
 Впервые в истории турнир выиграла не мононациональная пара, но во второй раз в истории турнира в финале сыграли сразу три представительницы одной страны (в 2007 году это тоже были румынки и тогда был разыгран мононациональный финал).

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Открытый чемпионат Румынии среди женщин

 Цикл женских турниров ITF 2012

 BRD Năstase Țiriac Trophy 2012

Румыния
Теннис
Июль 2012 года
2012